Ива́н Васи́льевич Григо́рьев (род. 27 октября 1989, Ижевск, Удмуртская АССР, СССР) — российский легкоатлет, специализирующийся в многоборье. Бронзовый призёр чемпионата России 2014 года в десятиборье. Мастер спорта России Международного Класса.

Биография 
Первых успехов добился ещё в школьные годы, когда тренировался под руководством Олега и Ольги Слепцовых. Его основными видами являлись дистанции 400 и 800 метров, где результаты позволяли быть одним из лучших в Удмуртии по своему возрасту. В то же время уже тогда Иван проявлял себя как разносторонний спортсмен. В 2007 году он стал победителем Всероссийской олимпиады школьников по физкультуре (в ходе которой необходимо было показать свои умения в гимнастике, футболе, баскетболе, лёгкой атлетике и теории физической культуры).

Впоследствии он поступает в Удмуртский государственный университет на факультет физической культуры и спорта и переходит под начало Александра Алабужева. Первые 2 года обучения и совместной работы были направлены на достижение максимальных результатов в беге на средние дистанции. Иван становится чемпионом республики в беге на 800 метров, выполняет норматив кандидата в мастера спорта. На первенстве России среди молодёжи в 2009 году он занимает 39-е место (1.55,04), а уже через месяц принимает решение попробовать свои силы в многоборье, несмотря на отсутствие в родном Ижевске подходящих условий.

На тот момент в городе отсутствовали сектора для прыжка с шестом, метания диска, поэтому ему приходилось постигать азы многоборной подготовки в соседнем Татарстане: в Елабуге и Набережных Челнах. Иван оказался способным учеником и уже в мае 2010 года во втором в жизни старте в десятиборье занял 3-е место на первенстве России среди молодёжи и выполнил норматив мастера спорта — 7022 очка. Через год на чемпионате России он улучшает личный рекорд более чем на 500 очков и занимает 12-е место. Его приглашают тренироваться в Санкт-Петербург в компании других сильных десятиборцев. Как результат — в 2012 году он снова значительно обновляет личный рекорд и становится пятым на национальном первенстве (7828 очков).

В 2013 году Иван впервые выступает в составе сборной России на международном турнире. На Кубке Европы в Таллине он становится 10-м с суммой 7602 очка и помогает завоевать серебряные медали в командном зачёте. Следующий летний сезон приносит очередные титулы. В мае на Кубке России Иван покоряет рубеж в 8000 очков (8112). Затем впервые попадает на пьедестал чемпионата России: в Чебоксарах в тяжёлых погодных условиях ему удаётся выиграть бронзу. Наконец, в составе сборной выигрывает командный Кубок Европы, внеся в её копилку 7882 очка (6-е место среди всех участников).

Личные рекорды в отдельных видах десятиборья 
Наиболее удачно Иван выступает в беговых дисциплинах (100, 400, 1500 м) и в прыжке с шестом.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 Мастер спорта на все руки — интервью с Иваном Григорьевым (2010 год)
 
 Профиль Ивана Григорьева на сайте all-athletics.com
 Статистика Ивана Григорьева на Decathlon 2000

Многоборцы России
Мастера спорта России